Ахмад Якубов (; 1906 год, кишлак Гуйнук — 20 ноября 1968 года) — бригадир хлопководческой бригады колхоза имени Ленина Дейнауского района Чарджоуской области, Туркменская ССР. Герой Социалистического Труда (1957).

Биография 
Родился в 1906 году в бедной крестьянской семье в кишлаке Гуйнук (сегодня — на территории Дяневского этрапа). С 1930 по 1935 года — кассир и бухгалтер в колхозах имени Кулиева и «Пионер» Дейнауского района, с 1935 по 1944 года — инспектор-бухгалтер Дейнауского райисполкома, с 1945 по 1949 года — председатель колхоза «Пионер» Дейнеуского района. В 1945 году вступил в ВКП(б). С 1949 года — бригадир хлопководческой бригады колхоза имени Ленина Дейнеуского района.

В 1956 году бригада Ахмада Якубова собрала высокий	урожай хлопка-сырца. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 февраля 1957 года «за выдающиеся успехи в деле получения высоких и устойчивых урожаев хлопка-сырца, широкое применение достижений науки и передового опыта в возделывании хлопчатника и умелое руководство колхозным производством» удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали Серп и Молот.

Скончался в ноябре 1968 года.

 Награды
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина
 Орден Трудового Красного Знамени
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Литература 
 Некролог, Совет Туркменистаны, 22 ноября 1968 года

Умершие в Туркменистане